Свои:

 Свои (фильм) — военный фильм, драма, Россия, 2004 год. Режиссёр — Дмитрий Месхиев.
 Свои (альбом) — девятый студийный альбом группы «Любэ», 2009 год.
 Свои (сериал) — российский детективный сериал, 2017 год. Режиссёр — Михаил Колпахчиев.

См. также 
 «Свой» — советский фильм-детектив 1969 года.
 Свои люди — сочтёмся — пьеса Александра Островского, 1861 год, вторая часть трилогии о Бальзаминове.
 Свои собаки грызутся, чужая не приставай — комедия в 4-х действиях Александра Островского, 1849 год.
 Svoy — певец, пианист, композитор, поэт, продюсер.